TV Gazeta (Vale do Aço) é uma emissora de Televisão brasileira sediada em Ipatinga e é afiliada à TV Gazeta e a programação será voltado à região do Vale do Aço e esta emissora é uma emissora pertencente à Rádio Vanguarda (Ipatinga) que a emissora foi fundado pelo saudoso Ulisses Nascimento , fundador das rádios Vanguarda, Líder FM e jornalista do Diário do Aço.

História 

Em 1991, a Rede Minas ganhou mais uma afiliada em Ipatinga antes da estreia da TV Rio Doce em Governador Valadares (MG), em 2020 a emissora ipatinguense saiu da afiliação da Rede Minas e a TV Gazeta tiveram em comunicado na Faculdade Cásper Líbero em 2020 diz um seguinte comunicado.

"Em primeiro lugar queria te agradecer a sua companhia por esse tempo que assistiu a programação da Rede Minas de Televisão, a afiliação da emissora mineira passa chamar é a TV Gazeta muito obrigado", destacou a Fundação Cásper Líbero.

Atualmente, a TV Cultura Vale do Aço mudou um novo nome e nova logomarca utilizado pelo fundador do Grupo Rádio Vanguarda, Ronaldo de Souza, que faz os logos da TV Gazeta, além das rádios Vanguarda e da Líder FM.

No dia 31 de dezembro de 2020, a TV Gazeta Vale do Aço passa transmitir a Corrida Internacional de São Silvestre todo dia 31 no mês de Dezembro em cadeia com a TV Gazeta.

Programas 
Atualmente a TV gazeta Vale do Aço não produz nenhum programa local. Há uma previsão de afiliação da emissora com a RedeTV, o que deve ocorrer até o mês de Abril de 2023.

Referências